Operation Avalanche henviser til forskellige artikler:

 Operation Avalanche (2. verdenskrig), den allierede invasion af Italien i 1943.
 Operation Avalanche (børneporno), en amerikansk efterforskning af børneporno på internettet, der gik i gang i 1999.
 Operation Avalanche (Afghanistan), en amerikansk ledet offensiv i Afghanistan i december 2003.